Пышки:
 Пышки — деревня в Гродненском районе Гродненской области Белоруссии.

См. также 
 Пышка (значения)